Bolina — navegação com o vento de viés
Dani Bolina — ex-assistente de palco do Pânico na Band
Patilhão — no Brasil é sinónimo de bolina, velejar a contra-vento

Desambiguações de antropônimos